Села:
 Дубинки — Вінницька область, Шаргородський район
 Дубинки — Львівська область, Яворівський район